gildia – określenie średniowiecznych stowarzyszeń kupieckich i rzemieślniczych
 gildia – grupa gatunków o podobnym sposobie odżywiania się oraz korzystających z podobnych lub tych samych zasobów siedliska
 Gildia.pl – polski internetowy portal kulturalny
 Gildia – gra planszowa
 gildia (lub klan) – grupa osób grających w konkretną grę komputerową wieloosobową przez Internet